Verso il sud è un film del 1978 diretto dall'attore Jack Nicholson.
Verso il sud è un film del 2005 diretto dal regista Laurent Cantet.